Джош Харт (; родился 6 марта 1995 года в Силвер-Спринге, штат Мэриленд, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации. Играет на позиции атакующего защитника. На студенческом уровне выступал за команду университета Вилланова «Вилланова Уайлдкэтс». Был выбран на драфте НБА 2017 года под 30-м номером командой «Юта Джаз».

Карьера

Лос-Анджелес Лейкерс (2017—2019) 
На драфте НБА 2017 года Харт был выбран под общим 30-м номером командой «Юта Джаз» и был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». В первом матче в стартовом составе 14 декабря 2017 года против «Кливленд Кавальерс» Джош сделал дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. В последней игре сезона против «Лос-Анджелес Клипперс» Харт впервые в карьере набрал 30 очков, он забил 7 трёхочковых бросков.

Джош Харт был назван MVP Летней лиги НБА 2018.

Нью-Орлеан Пеликанс (2019—2022) 
6 июля 2019 года вместе с Брэндоном Инргэмом, Лонзо Боллом, драфт-правами на Де’Андре Хантера и выборами в первом раунде был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс» на Энтони Дэвиса.

Портленд Трэйл Блэйзерс (2022—2023) 
8 февраля 2022 года «Портленд Трэйл Блэйзерс» приобрели Харта, Никейла Александра-Уокера, Томаша Саторанского, Диди Лузаду, защищенный выбор первого раунда драфта 2022 года, лучший выбор второго раунда драфта 2026 года у «Нового Орлеана» и «Портленда» и выбор второго раунда драфта 2027 года от «Нового Орлеана» в обмен на Си Джей Макколлума, Ларри Нэнса (младшего) и Тони Снелла.

12 марта Харт набрал максимальные за карьеру 44 очка, а также 8 подборов и 6 передач, в победе над «Вашингтон Уизардс».

7 ноября 2022 года Харт набрал 12 очков, девять подборов и восемь передач, а также забросил победный трёхочковый в матче с «Майами Хит».

Нью-Йорк Никс (2023—н.в.) 
9 февраля 2023 года Харт был обменян в «Нью-Йорк Никс» в результате четырёхстороннего обмена. 11 февраля он дебютировал в новом клубе, набрав 11 очков в матче против клуба «Юта Джаз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
  Villanova bio

Баскетболисты США
Выпускники Школы друзей Сидвелла
Игроки «Вилланова Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Саут-Бей Лейкерс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»